Die 16. Biathlon-Europameisterschaften 2009 wurden vom 28. Februar bis 4. März in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ufa ausgetragen. Erstmals gab es bei den offenen Meisterschaften, zu denen auch Nichteuropäer zugelassen waren, eine Altersbeschränkung, die bei 26 Jahren lag. Die Möglichkeit, als nichteuropäische Nation teilzunehmen, nahmen allerdings nur Kanada und Usbekistan wahr. Während die EM in Osteuropa einen hohen Stellenwert hatte, schickten die westeuropäischen Nationen, vor allem die starken Länder wie Norwegen, Deutschland, Russland, Frankreich oder Österreich die zweite Mannschaft. Mehrere Länder, etwa Italien, Schweden, Rumänien oder Ungarn, hatten auf die Entsendung von Athleten gänzlich verzichtet. Die Saison 2008/09 brachte mit den Weltcups in Europa und Nordamerika, der Weltmeisterschaft in Südkorea, der Europameisterschaft in Sibirien und der Juniorenweltmeisterschaft in Kanada Belastungen für die Verbände mit sich, die viele nicht mehr tragen konnten.

Neben den Wettkämpfen bei den Senioren wurden ebenfalls erneut Juniorenbewerbe ausgetragen.

Frauen

Sprint 7,5 km 

Datum: Sonnabend, 28. Februar 2009
Es starteten 30 von 31 gemeldeten Athletinnen, nicht an den Start ging die Österreicherin Iris Waldhuber.

Verfolgung 10 km 

Datum: Sonntag, 1. März 2009
Es starteten 29 von 30 startberechtigten Athletinnen, nicht an den Start ging die Ukrainerin Ljudmyla Pyssarenko.

Einzel 15 km 

Datum: Dienstag, 3. März 2009
Es starteten 28 Athletinnen.

Staffel 4 × 6 km 

Datum: Mittwoch, 4. März 2009
Es starteten sieben Staffeln.

Männer

Sprint 10 km 

Datum: Sonnabend, 28. Februar 2009
Es starteten 54 von 55 gemeldeten Athleten, nicht an den Start ging der Weißrusse Jauheni Schuleu.

Verfolgung 12,5 km 

Datum: Sonntag, 1. März 2009
Es starteten 48 von 52 startberechtigten Athleten. Nicht an den Start gingen der Lette Edgars Piksons, der Österreicher Julian Eberhard, der Australier Alexei Almoukov und der Usbeke Murod Hodjibayev.

Einzel 20 km 

Datum: Dienstag, 3. März 2009
Es starteten 53 von 54 gemeldeten Athleten, nicht an den Start ging der Sprint-Europameister Rune Brattsveen aus Norwegen.

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: Mittwoch, 4. März 2009
Es starteten 12 Staffeln, eine erreichte das Ziel nicht.

Biathlon-Junioreneuropameisterschaften 

Die Biathlon-Junioreneuropameisterschaften 2009 wurden vom 28. Februar bis 4. März in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ufa als Unterbau zur Senioren-EM ausgetragen.

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 Sprint Frauen im IBU-Datacenter (biathlonresults.com)
 Verfolgung Frauen
 Einzel Frauen
 Staffel Frauen
 Sprint Männer
 Verfolgung Männer
 Einzel Männer
 Staffel Männer
 Sprint Juniorinnen
 Verfolgung Juniorinnen
 Einzel Juniorinnen
 Staffel Juniorinnen
 Sprint Junioren
 Verfolgung Junioren
 Einzel Junioren
 Staffel Junioren

Einzelnachweise 

2009
Biathlonveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Ufa
Biathlon (Russland)